Jméno a příjmení Václav Horáček má více nositelů:

 Václav Horáček (politik KSČ) (1925–???) – český a československý politik KSČ a generál, předseda Svazarmu a poslanec FS za normalizace
 Václav Horáček (politik TOP 09) (* 1956) – český politik, starosta Železného Brodu, poslanec PS ČR za TOP 09